Искатла има више значења:

 Искатла (Зитлала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Искатла (Хосе Хоакин де Ерера), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Искатла (Исхуатлан дел Кафе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику